Plusieurs édifices religieux sont dédiés à saint Sava, le fondateur et le patron de l'Église orthodoxe serbe :

En  
 l'église Saint-Sava de Drvar ;
 l'église Saint-Sava de Mrkonjić Grad ;

En  
 l'église Saint-Sava de Paris, cathédrale de l’éparchie d'Europe occidentale ;

En  
 l'église Saint-Sava de Belgrade ;
 l'église Saint-Sava de Bečmen, sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
 l'église Saint-Sava de Čerević, dans la municipalité de Beočin et dans la province de Voïvodine ;
 l'église Saint-Sava de Gračac et dans la municipalité de Vrnjačka Banja ;
 l'église Saint-Sava de Maradik, dans la municipalité d'Inđija et dans la province de Voïvodine ;
 l'église Saint-Sava de Mol, dans la municipalité d'Ada et dans la province de Voïvodine ;
 l'église Sava-Sava de Savinac, sur le territoire du village de Šarani et dans la municipalité de Gornji Milanovac ;
 l'église Saint-Sava de Srpski Itebej, dans la municipalité de Žitište et dans la province de Voïvodine.